Żukiwci (obwód kijowski) – wieś na Ukrainie, w obwodzie kijowskim, w rejonie obuchowskim, nad Bobrycią
 Żukiwci (obwód winnicki)  – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie żmeryńskim